est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or des Gémeaux, Deutéros apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas. Il est le second de la paire de jumeaux. Son aîné Aspros est le légitime prétendant au titre de chevalier des Gémeaux tandis que lui doit vivre caché et porter un masque comme l'ordonnent les lois du sanctuaire. Il a dû tuer son frère aîné par le passé lorsque ce dernier a tenté d'assassiner le Pope. À l'époque de la Guerre Sainte il quitte sa retraite de l'île de Kanon et endosse l'armure des Gémeaux pour livrer un nouveau combat contre son frère Aspros, rappelé des morts par Hadès.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Deutéros n’apparait que dans le Manga The Lost Canvas.

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créé par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Caractéristiques

Capacités 

Le chevalier d'or des Gémeaux fait partie de l'élite des chevaliers d'or et est par conséquent l'un des guerrier les plus puissants de toutes les armées. Son attaque ultime est capable de recréer l'énergie comparable à l'explosion d'une galaxie. En tant que second de la paire des Gémeaux, Deutéros est également capable d'acquérir et de maîtriser ces techniques, tout comme il est capable de revêtir l'armure d'or des Gémeaux. Outre son extraordinaire puissance Deutéros a une parfaite maîtrise et connaissance des dimensions. Il peut en créer à loisir et en concevoir des singulières avec des caractéristiques d'espace et de temps bien précises. De plus, comme on le voit dans le manga, il est capable de se déplacer avec aisance dans les dimensions et d'en sortir. À cause de la trahison de son aîné il a eu accès à des savoirs réservés au seul Pope comme les propriétés du sang divin d'Athéna et la localisation de l'armure divine de la déesse. Deutéros possède également un esprit extrêmement résistant capable de résister aux effets du Poing Démoniaque. De plus sa retraite sur l'île volcanique de Kanon lui a permis de développer et de maîtriser des techniques basées sur le contrôle de la lave. Il est ainsi capable de déchaîner la puissance d'une éruption volcanique.

Un démon 

Tirant les leçons de l'enseignement d'Asmita Deutéros prend la ferme résolution de ne plus jamais être le pantin de qui que ce soit. Pour ce faire il va se forger une personnalité ferme et résolue à l'opposé de son caractère timide et effacé d'autrefois. Il se retire sur l'île de Kanon et ainsi va naître la légende du démon. Cette caractéristique de Deutéros est des plus spectaculaire car il va acquérir un esprit d'une telle résistance que la technique du Poing Démoniaque restera sans effet sur lui. Un tel exploit est unique à Deutéros. L'élaboration d'un tel égo sur-dimensionné était indispensable pour que Deutéros puisse exister en tant que tel. En effet, il était dissimulé et rabaissé sans cesse par rapport à son frère aîné. Si Deutéros souhaitait être reconnu comme un être à part entière et non une réplique, il lui fallait développer une personnalité bien à lui et une grande force mentale pour s'affirmer.

Le destin des Gémeaux 

À sa naissance le chevalier des Gémeaux naît avec un jumeau. Les lois du sanctuaire sont très strictes. L'aîné, celui né sous l'étoile puissante, est le seul à recevoir l'entraînement d'un chevalier d'or et est destiné à la gloire et aux honneurs. Tandis que le second, né sous l'étoile du chaos, doit vivre dans l'ombre, caché, le visage masqué. L'existence de ce dernier doit être dissimulée au plus grand nombre et il lui est formellement interdit d'avoir accès à un entraînement ni même d'observer. Deutéros est donc le second malchanceux de la paire. Il est celui qui doit vivre dans l'ombre et qui ne connaitra jamais un sort enviable. Assez peu de personnes sont aux faits de son existence et au dire de certains ils auraient mieux fait de ne jamais voir le jour. Le nom de Deutéros, qui signifie « le second d'une paire » en grec ancien, renvoie à sa place de deuxième, de cadet. D'ailleurs, tout au long du manga, il sera maintes fois désigné comme « le second », « numéro deux », « la réplique » ou encore l'ombre afin d'appuyer sur l'ascendance de son frère sur lui.

Histoire

Informations préventives 

Le chevalier d'or des Gémeaux dans le manga The Lost Canvas, comme dans l'œuvre originale, est un personnage à l'histoire très compliquée. Tout d'abord car son histoire est jumelle, à l'image de sa constellation protectrice, et cette complexité est renforcée par une gémellité aussi bien psychologique que  biologique car le personnage passe par diverses personnalités et a un frère jumeau. L'histoire concernant le chevalier des Gémeaux nécessite donc de nombreux flashback afin d'en éclairer les différents épisodes. Ainsi, afin de développer au mieux l'intrigue de ce chevalier singulier il est préférable de traiter son histoire de manière chronologique et non pas en fonction de l'apparition des divers épisodes abordant ce personnage.

Un frère exemplaire 

Seize ans avant la Guerre Sainte, au sanctuaire, Deutéros est molesté par des gardes à coups de fouet. On lui administre pareil traitement car il est venu espionner l'entraînement de son frère jumeau alors que les règles du sanctuaire l'interdisent. Son bourreau voyant, malgré le masque, le regard dur de Deutéros, ajoute que la différence entre les deux frères est évidente et que rien ne saurait dissimuler le mal qui réside en lui. Puis il assène un nouveau coup de fouet en lui disant qu'il devrait disparaître de ce monde. C'est alors qu'Aspros apparaît et s'interpose. Il reçoit le coup à la place de son frère. Il intime au garde de ne pas oser blesser davantage son frère. Mais le garde lui rétorque de ne pas intervenir, que Deutéros n'en vaut pas la peine. Il ajoute que contrairement à lui qui est né sous une constellation qui lui permettra de devenir l'un des plus puissants chevaliers, l'existence de son frère est dépourvue de sens. À cela Aspros réplique qu'ils essaient de décider de leurs vies à leur place mais qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il affirme que Deutéros et lui sont identiques et que si l'un cesse d'exister l'autre disparaît. Les gardes renoncent face à cet attachement fraternel. Cependant avant de partir, leur chef ajoute à l'intention de Deutéros qu'une vie passée dans l'ombre de son frère n'a strictement aucun sens et il achève en le nommant « numéro deux ». La nuit tombe et les deux frères se retrouvent sur le fronton d'un temple. Chacun s'inquiète des blessures que l'autre a reçu par le fouet. Deutéros s'étonne que son frère s'inquiète d'une ombre telle que lui. Aspros rétorque qu'il n'est pas une ombre et lui dit de cesser de prêter attention aux propos de ces hommes. Il lui jure alors de devenir fort afin que son frère ne soit plus jamais désigné comme le « second » et qu'il ne soit plus obligé de porter ce masque. Deutéros écoute en silence et regarde Aspros avec admiration et souhaite que cette lumière qui émane de lui le guide toujours vers l'avant, plus haut, jusqu'aux sommets qui lui sont promis.

Une goutte de ténèbres 

Pendant qu'Aspros s'entraîne une nuit au clair de lune un inconnu vêtu d'un smoking, d'un chapeau haut-de-forme et d'ailes d'énergie noire, juché sur le sommet d'une colonne s'adresse à lui. Il lui demande où il pourrait trouver le chevalier Pégase. Aspros lui répond que le chevalier de cette constellation n'a pas encore été choisi. Le dénommé Yoma poursuit en disant qu'il a aperçu un gars qui lui ressemble. Aspros lui explique qu'il s'agit de son frère jumeau cadet Deutéros, qui n'est pas autorisé à le voir s'entraîner et ne pourra jamais devenir un chevalier car lui-même est déjà destiné à occuper cette fonction. Yoma remarque alors que le nom de « Deutéros » signifie « le second », et renchérit en disant préférer « le second » au « premier » car un jour il essaiera de prendre la place du premier. Alors qu'Aspros s'évertue à ne pas croire en de telles affirmations, Yoma poursuit en disant que Deutéros, feignant d'être innocent et inoffensif, n'attend en fait que le moment propice pour le renverser. Fortement irrité par les insinuations du spectre Aspros rétorque que son frère n'est pas tel qu'il le décrit. Yoma lui conseille alors de regarder dans cette direction. Aspros voit son frère accomplir la même performance que lui quelques jours auparavant, à savoir briser une falaise. Yoma triomphant lui dit que son frère souhaite posséder une force qui rivalise avec la sienne. De fait, Deutéros continuait d'espionner la formation de son frère et quittait la maison des Gémeaux à la tombée de la nuit pour s'entraîner et accroître sa force. Un tel comportement trouble Aspros qui se demande quels sentiments animent son frère. Profitant de cet instant de doute, Yoma d'un mouvement de doigt frôle la tête d'Aspros. Ce geste crée des ondes qui sont le fruit de la graine d'obscurité qu'il vient de planter dans l'esprit d'Aspros, une simple goutte de ténèbres distillée en lui et qui va corrompre son cœur à jamais.

Une cruelle trahison 

Deux ans avant le début de la Guerre Sainte, Deutéros, dissimulé derrière une colonne du sanctuaire, surprend une conversation entre deux gardes au sujet du chevalier choisi pour être le successeur du grand Pope. L'un des soldats affirme que c'est le chevalier des Gémeaux qui est le candidat tout indiqué pour ce poste tandis que l'autre assure que des rumeurs disent que le Pope aurait quelqu'un d'autre à l'esprit : Sisyphe du Sagittaire. Cette révélation surprend Deutéros qui repense alors à la promesse d'Aspros et à tous les efforts qu'il a fait pour la tenir.

La nuit venue, Aspros, désespéré par cette nouvelle, s'est rendu au Mont Étoilé, dans le bâtiment réservé exclusivement au grand Pope. Là il saccage les lieux, consultant tous les ouvrages présents, fouillant les tiroirs et cherchant dans la tourmente ce qu'il a bien pu faire de travers pour ne pas avoir été choisi. C'est alors que Deutéros s'introduit à son tour dans la demeure. Il demande à son frère de cesser cette folie et de quitter ces lieux réservés au Pope. Il ajoute qu'il sait mieux que quiconque les efforts qu'il a fourni pour devenir le prochain Pope mais que tout cela ne lui ressemble pas. Aspros lui répond qu'il n'en a pas terminé avec ses projets, et qu'il désire pour "lui-même" la reconnaissance du monde entier. Devant la surprise de Deutéros, il ajoute que pour atteindre cet objectif il doit acquérir le pouvoir du Pope. Tout ce dont il a besoin se trouve ici : l'histoire du sanctuaire, les prédictions célestes, les techniques scellées de contrôle mental démoniaque et le secret du sang d'Athéna. Alors qu'il brandit le flacon contenant le précieux sang Deutéros le lui arrache des mains en lui demandant s'il n'est pas devenu fou. Pour toute réponse Aspros, rompant sa promesse, désigne son frère comme sa simple ombre, sans existence propre et autonome, et lui assène le Poing Démoniaque. Sous l'effet de l'impact du rayon Deutéros est projeté hors de la demeure et jeté au bas du Mont Étoilé. Pendant sa chute Aspros lui lance que presque personne n'est au fait de son existence, et qu'étant né sous une mauvaise étoile, personne ne sera surpris quand on découvrira qu'il a assassiné le grand Pope. Et Aspros achève en le traitant de « numéro deux » alors que Deutéros tombe les larmes aux yeux.

Une confrontation tragique 

Tandis que Deutéros se rend au palais du Pope sous l'emprise du poing démoniaque les pensées se bousculent dans sa tête. Il avait accepté son triste sort avec dignité et pensait fermement que la seule chose dont il avait besoin dans ce monde c'était son frère. Il était convaincu que l'ombre qu'il est serait capable d'accompagner la lumière à jamais. On apprend qu'il ne s'est entraîné durement que pour mieux être à la hauteur de sa destinée et la supporter et non rivaliser avec Aspros. Mais à présent qu'il avance dans le hall du palais il se demande si le fait d'avoir accepté son rôle d'ombre était le bon choix.

Alors que Deutéros fait irruption dans la grande salle le Pope Sage se lève de son siège en s'adressant à lui. Il lui dit que même si c'est la première fois qu'il se rencontre il était au fait de son existence. Il lui demande s'il est venu pour prendre sa vie. Deutéros, qui est dans l'incapacité de parler, décoche un violent coup de poing. Le grand Pope pare l'attaque d'une main en faisant remarquer à son agresseur que c'était un excellent coup, mortel sans aucun doute. Il ajoute que personne ne croirait qu'il s'agit là de la force d'un homme qui a vécu caché. C'est alors qu'Aspros apparaît vêtu de l'armure d'or des Gémeaux. Il informe le Pope que cet homme est son frère, né sous une étoile chaotique et caché du monde, et que de fait le crime qu'il vient de perpétrer le rend tout aussi coupable. Il ajoute qu'il est de son devoir de le punir. Deutéros, stupéfié, ne comprend pas pourquoi son frère est venu. Sage se détourne d'eux disant qu'il a lui-même un jumeau et qu'il est dur pour lui d'imaginer deux frères répandant leur sang. Aspros répond que cela est en effet tragique mais que son frère doit payer pour ce crime. Il conseille au Pope de rester tourné tandis que sournoisement il s'approche de lui, le bras levé, pour l'assassiner dans le dos. Deutéros assiste impuissant à la scène, toujours incapable d'agir librement, en suppliant Aspros d'arrêter.

Un obstacle inattendu 

Le chevalier des Gémeaux abat son bras sur le Pope, mais son coup est bloqué par un motif de lotus surmonté d'un symbole en sanskrit, le tout irradiant de lumière. Sage, toujours de dos, précise qu'Aspros est la seule personne en ces lieux dont il ne peut soutenir le regard. Le grand Pope se retourne et dit qu'il espérait que l'homme dissimulé par ses soins par sécurité n'ait pas à intervenir. C'est alors qu'Asmita, le chevalier d'or de la Vierge, l'homme le plus proche des dieux, apparaît. Ce dernier explique à Aspros qu'il était attendu. Il poursuit en disant que le grand Pope avait depuis longtemps perçu la noirceur de son âme, et que ce piège n'était qu'un moyen de s'assurer de ses véritables intentions avant que la Guerre Sainte ne s'intensifie. Aspros est impressionné par la prévoyance de Sage, mais ajoute qu'il est étonné de se retrouver face au chevalier de la Vierge alors qu'il s'attendait davantage à combattre Sisyphe ou Manigoldo. Le Pope réplique que son choix s'est porté sur celui qui était le plus désigné pour le contrer et devine qu'Aspros a utilisé sur son propre frère le Poing Démoniaque. Le chevalier des Gémeaux déclare alors qu'il s'agit bien de son frère, un homme qui n'est qu'une ombre, une innocente réplique dont le cosmos égale le sien. Il surenchérit en disant qu'il est le parfait pantin et qu'à eux deux ils représentent deux guerriers capables de détruire les galaxies. Une telle affirmation ne cause pas le moindre émoi chez Asmita et ne fait qu'affliger davantage Sage, consterné par un telle folie. Le chevalier de la Vierge ajoute qu'il n'hésitera pas à punir une telle trahison, quitte à déclencher une double batailles de mille jours. Aspros, très confiant en sa propre force et celle de son pantin, réplique que mille jours ne seront pas nécessaires pour se débarrasser d'eux. Ainsi, toujours sous les yeux torturés de son frère qui le supplie silencieusement d'arrêter, Aspros annonce qu'au lever du soleil le sanctuaire apprendra la mort du grand Pope et du chevalier de la Vierge, assassinés par le traître Deutéros. Asmita s'avance alors et dit à Aspros ô combien il est perverti et qu'il devrait plutôt se préoccuper de sa rédemption. La Vierge d'un simple geste des doigts relâche alors une vague d'énergie, mais celle-ci est repoussée à sa grande surprise par Deutéros qui s'est interposé. Aspros s'excuse mais lui dit qu'il ne sera pas son adversaire. Cet office revient à son pantin. Le chevalier de la Vierge, inquiet pour Sage, se retourne vers lui mais ce dernier le rassérène et lui assure qu'il peut affronter Aspros. Sage confie Deutéros aux soins d'Asmita. Ce dernier fait alors face à son adversaire. Deutéros lutte toujours intérieurement et sans pourvoir parler intime  à la Vierge de reculer ne voulant pas le combattre.

Ni ténèbres ni lumière 

Asmita sonde quelques instants son adversaire et déclare comprendre pourquoi le grand Pope a fait un choix judicieux en le choisissant pour ce combat. Puis il ajoute que le Poing Démoniaque n'est pas l'unique entrave qui maintient Deutéros prisonnier. Le cosmos d'Asmita irradie et ce dernier pénètre dans l'esprit de son ennemi afin de le confronter à son monde intérieur. Les deux hommes se retrouvent face au cerveau de Deutéros enserré de ronces. Asmita explique alors que ces ronces sont les effets du Poing Démoniaque et qu'il ne pourra se libérer de leur emprise qu'à la vue d'un meurtre. La Vierge, tenant alors Deutéros en son pouvoir et pouvant le supprimer, le questionne. Il lui demande s'il va bel et bien tuer le grand Pope ou lui-même en bon pantin de son frère. Le chevalier d'or de la Vierge lui annonce qu'il est désormais sûr d'une chose c'est qu'il était le pantin de son frère Aspros bien avant que celui-ci ne le place sous l'emprise du Poing Démoniaque. Deutéros, outré, se rue sur Asmita en l'insultant et en lui ordonnant de retirer ce qu'il a dit. Mais les ronces l'enserrent. Asmita paisiblement ajoute qu'à leur naissance il n'y avait ni lumière ni ténèbres. Mais Deutéros a endossé volontairement son rôle d'ombre afin que la lumière qui émanait de son frère n'en soit que plus éclatante. Il porte ainsi une part de responsabilité dans la chute de son frère car il encouragé ce dernier à la manipulation en se plaçant d'emblée comme inférieur à lui. Voilà quel est réellement son péché. En achevant cette phrase Asmita pointe du doigt Deutéros et une lumière violente perce dans le monde intérieur de celui-ci et fait voler en éclats l'image créée par la Vierge. Asmita se détourne et se retire peu à peu de l'esprit de Deutéros en s'estompant dans la lumière. Deutéros hurle après la Vierge pour lui demander ce qu'il doit faire pour mettre fin à tout ça. Asmita répond qu'il sait déjà tout ce qui est nécessaire pour trouver la réponse mais il est convaincu qu'il y est déjà parvenu.

Deutéros revient à lui dans le palais du Pope, où Aspros, ayant vaincu Sage, le tient d'un bras à la gorge. Du sang coule sur le visage du vieil homme. Le chevalier des Gémeaux, convaincu que son pantin s'est débarrassé de son adversaire, lui ordonne de finir le travail et de terrasser le grand Pope. Alors que Deutéros s'avance les propos d'Asmita hantent son esprit. Il se demande ce qu'il est censé devenir s'il n'y a ni ombre ni lumière. Deutéros frappe en direction du Pope mais il dévie soudainement son poing pour transpercer la poitrine d'Aspros, en choisissant de vivre dorénavant comme il l'entend, en devenant un démon. Son masque de fer se brise sous la violence de l'impact et dévoile les larmes qui coulent sur ses joues.

Un regrettable gâchis 

Aspros est abasourdi par l'acte de son frère qu'il croyait pourtant être en son pouvoir. C'est alors qu'il aperçoit Asmita et qu'il comprend tout. Ivre de colère, le chevalier des Gémeaux enrage d'avoir été vaincu par un « second ». Le poing de Deutéros transperce le corps d'Aspros de part en part. L'emprise du Poing Démoniaque disparaît et les termes « ombre », « pantin », « réplique », « numéro deux » défilent dans son esprit. Alors qu'Aspros, relachant Sage, est projeté contre le mur par le coup, Deutéros se moque bien de ces paroles désormais car il n'y a jamais eu ni lumière ni ombre. Aspros, le torse ruisselant de sang, chancelle et essaie de se maintenir debout en s'agrippant aux tentures qui ornent le mur du palais du Pope. Sage s'approche alors de lui et lui révèle toute la vérité. Il était bel et bien destiné à être le futur grand Pope. Sisyphe ayant décliné l'offre il était le suivant sur la liste. Il ne restait plus qu'à vérifier s'il était digne d'assurer une telle fonction et s'il méritait cette confiance. C'est dans ce but que Sage a confectionné ce piège et fait courir la rumeur de la nomination de Sisyphe. Sage, face à Aspros, hurle sa peine d'avoir vu ce dernier tomber dans son piège. Le chevalier des Gémeaux est stupéfié par une telle révélation. Il décide alors de s'asséner lui-même le Poing Démoniaque afin de préserver intacte sa détermination à s'emparer du trône du grand Pope. L'assistance est médusée par un tel acte. Aspros, à présent à terre le dos au mur, jure de revenir des Enfers un jour occuper ce trône. Devant ce triste spectacle Sage regrette un tel gâchis. Il s'excuse auprès de Deutéros qui est venu s'accroupir devant la dépouille de son frère. Il répond au Pope qu'il n'a pas à s'excuser. Il prend alors le corps d'Aspros dans ses bras et annonce à Sage qu'il se rend sur l'île de Kanon afin d'y réfléchir, de s'aguerrir et de se préparer aux combats à venir. Il va devenir un démon. Sage lui conseille donc de prendre avec lui l'armure d'or des Gémeaux. Il sait pertinemment qu'il ne la revêtira pas de suite mais sait que viendra le temps où il sera digne de l'endosser. Deutéros quitte alors le sanctuaire avec l'armure et le flacon du sang divin d'Athéna et part s'entraîner sur l'île de Kanon.

Le démon de l'île de Kanon 

Durant les deux années qui suivirent Deutéros demeura sur l'île de Kanon afin de devenir un véritable démon en vue de ses prochains affrontements. Ce faisant la personnalité de Deutéros change radicalement. Afin de ne plus jamais être la marionnette de qui que ce soit il se forge un égo inflexible, une résistance psychique. Il développe un esprit fort, à l'opposé de son ancienne personnalité timide et effacée. Il vit reclus et manifeste une telle férocité que les résidents de l'île voient en lui un véritable démon. Sa légende est telle que sa réputation s'étend jusqu'au sanctuaire. De nombreux chevaliers d'argent se rendent sur l'île afin de devenir plus fort auprès du fameux démon. Mais ce dernier est intraitable et son entraînement rude décourage tous les prétendants. Au sanctuaire, après la mort de son maître Dohko de la Balance tué par Hadès, le chevalier de bronze Tenma de Pégase désire ardemment devenir plus fort afin de ne plus voir les gens qui lui sont chers mourir. Apparaît le chevalier d'or Dégel du Verseau qui lui conseille, si tel est bien son souhait, de se rendre sur l'île de Kanon où réside un démon capable d'apporter aux guerriers la force ou la mort. Tenma décide donc de se rendre sur l'île. L'accueil n'es pas des plus chaleureux. Les villageois, terrorisés par le démon, ne veulent pas en entendre parler. Seule une vieille femme à moitié folle raconte au nouveau venu les horreurs du démon. Tenma n'en croit rien et grimpe sur le volcan jusqu'à une grotte. À l'intérieur le sol est jonché d'ossements humains et les parois maculées de sang. Le chevalier de Pégase hurle pour appeler le démon lui disant qu'il souhaite devenir plus fort. Soudain, le démon de l'île de Kanon, surgit, nimbé de lave, dans le dos du jeune homme. Ce dernier éprouve l'écrasante présence du maître des lieux. Tenma, un genou à terre, supplie le démon de le prendre comme élève. En guise d'épreuve le démon lui ordonne de sauter dans un précipice. Devant la mine effarée du jeune chevalier, il lui dit que si son désir est sincère il trouvera la force de survivre à la chute. Tenma hésitant, refuse d'abandonner ses amis et se résout à sauter. Le démon surpris par une telle stupidité part en riant. Mais Tenma a survécu et remonte du gouffre en réitérant son envie de devenir son disciple. Le démon intéressé par la détermination du jeune chevalier lui répond que dans ce cas il n'aura pas besoin de son armure. Il saisit la boite contenant l'armure et la jette dans le précipice. Puis il dit à Tenma de le suivre.

Le professeur et le disciple 

Le professeur conduit son disciple à une immense cascade de lave. L'île entière se met alors à trembler. Le volcan est sur le point d'entrer en éruption. Tenma effrayé voit son maître, dans un hurlement, ordonner à l'île de se calmer. La stupeur de Pégase s'accroît lorsqu'il voit le démon pénétrer dans la lave sans avoir la moindre brûlure ni éprouver la moindre douleur. Ce dernier lui explique que cela lui semble impossible car sa compréhension de la cosmo énergie est limitée. Sur ce le démon réussit, d'un mouvement de la main, à extraire de la cascade une boule de lave en fusion qu'il maintient en forme dans le creux de sa main. Devant Tenma stupéfié, le démon lui annonce qu'il a trois jours pour apprendre à contrôler son cosmos. Puis il s'éloigne et traverse le mur de lave de la cascade et disparaît sous les yeux ébahis du jeune chevalier. Pégase se met immédiatement au travail et suivant les conseils du démon tente de contrôler son cosmos. Après trois jours et plusieurs tentatives exténuantes, dans cet environnement rude et chaud, Tenma parvient à maîtriser son cosmos et à créer une boule de lave. Alors qu'il se réjouit le démon apparaît et le jette du sommet de la cascade. Il lui annonce que c'est la leçon suivante et qu'il doit mettre à profit ce qu'il vient d'apprendre afin de survivre et de remonter cette cascade de lave. Tenma comprend que s'il veut s'en sortir il doit étendre à tout son corps ce qu'il est parvenu à faire sur sa main. Il doit concentrer sa cosmo énergie afin qu'elle enveloppe la totalité de son corps et le protège de la lave. Alors que le démon croit qu'il a brûlé, Tenma surgit dans une explosion de lave et apparaît devant son maître. Le professeur demeure stoïque et annonce alors à son élève que ces trois jours d'entraînement n'avaient pour autre but que de le préparer à la troisième et dernière épreuve. La terre se met alors à trembler avec force. Le démon révèle alors à Tenma que son ultime tache est de stopper l'éruption du volcan de l'île de Kanon. Il ajoute que s'il n'y parvient pas les premières victimes seront les habitants de l'île. Devant l'hésitation de Pégase il poursuit en disant qu'à présent il ne lui reste que deux possibilités. Soit il arrête le volcan, soit il reconnaît sa faiblesse et condamne le village à la mort et avoue qu'il est incapable de sauver ou protéger qui que ce soit. Tenma prend la ferme résolution d'accomplir sa tache et se rend jusqu'au sommet du volcan, au bord du cratère. La chaleur est insoutenable et la lave commence à monter. Il se jette au creux du volcan et tente d'en calmer la furie. Même si son entraînement le protège de la lave il ne sait comment enrayer le cataclysme. Il comprend alors la technique du démon. Il comprend que l'île réagit au cosmos que son corps émet. Il concentre alors sa cosmo énergie comme jamais et effleure alors le septième sens et parvient à stopper le volcan.

Entretien avec une vieille connaissance 

Après cet effort Tenma perd conscience et le démon le sort du cratère pour le ramener sur le flanc du volcan, aux côtés de son armure. Deutéros n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à arrêter l'éruption. Alors que la nuit est tombé et qu'il est assis à contempler la mer, le démon remarque avec ironie que l'île devient de plus en plus fréquentée même par des visiteurs de l'au-delà. C'est alors qu'apparaît le chevalier d'or de la Vierge Asmita. Ce dernier se manifeste à travers l'armure de Pégase qu'il a réparé par le passé à l'aide de son propre sang. Une part de son âme et de son cosmos est ainsi lié à cette armure et lui permet de sa matérialiser devant sa vieille connaissance. Il lui fait remarquer qu'il est inhabituel pour lui de prendre un élève. Asmita dit qu'il pense que Deutéros envie Tenma parce que ce dernier se bat et utilise sa force pour ceux qu'il aime. Il ajoute qu'il est bien mort mais qu'il ne demeure sur terre que dans le but de maîtriser pleinement le huitième sens. Il poursuit en disant ne pas comprendre pourquoi un homme avec une telle puissance, celle de détruire des galaxies, demeure sur une modeste île. Asmita achève en demandant à Deutéros un service, combattre pour lui. Il ajoute qu'il fait cette requête au guerrier puissant qu'il est et en tant que vieil ami puis disparaît. Bien qu'il n'ait pas fait montre d'une chaleur flagrante lors de cette conversation, Deutéros éprouve une réelle sympathie envers le chevalier de la Vierge qui l'a secouru pendant sa détresse due au Poing Démoniaque. Il manifeste son respect et son attachement à Asmita en demandant à Tenma, pendant son sommeil, de prendre soin de cette armure pour laquelle la Vierge a donné son sang.

Le réveil de la Balance 

Les forces armées d'Athéna, au moyen de l'Athéna Exclamation et du sacrifice de Sisyphe du Sagittaire, sont parvenues à enfoncer la porte du Lost Canvas. La gigantesque explosion a engendré une immense lumière qu'observe Deutéros, perché sur le flanc du volcan. Il admet alors que même s'il ne comprenait pas la mentalité de Sisyphe ils avaient comme point commun la volonté d'accomplir leur devoir. Le démon se rend alors à l'intérieur du volcan. Mystérieusement le chevalier d'or Dohko de la Balance se trouve au milieu du cratère gardé par ses armes. Deutéros s'adresse à lui et lui dit que le temps est venu pour lui de se réveiller et de retourner au combat. Alors que le démon s'approche les armes de la Balance s'animent et se jettent sur celui qu'elles pensent menacer leur propriétaire. Deutéros stoppe cet assaut. Il dit à Dohko qu'il ne peut se reposer sur ses armes plus longtemps pour assurer sa protection et qu'il doit se réveiller de son coma. Mais la Balance demeure inerte. Deutéros comprend que c'est l'effet de la blessure qu'il a reçu à la poitrine par l'épée d'Hadès. Les blessures du seigneur des Enfers meurtrissent aussi bien le corps que l'âme. Un cosmos sombre entoure Dohko et l'empêche de se réveiller. Il n'existe qu'un seul moyen de le libérer. Deutéros prend la fiole contenant le sang d'Athéna. Il verse le précieux liquide sur son index et son majeur et les plante dans la blessure du chevalier. Le sang divin se répand dans le corps de la Balance et rompt les effets de la blessure d'Hadès. Le cosmos de Dohko brille à nouveau et s'enflamme. Il ouvre les yeux. Réalisant qu'il n'est plus dans la cathédrale d'Hadès, où il fut tué, il demande à son hôte où il se trouve et où est Tenma. Deutéros le rassure et lui dit qu'il est sur l'île de Kanon et qu'il a dormi durant un mois. Il ajoute que Tenma et l'armée d'Athéna ont investi le Lost Canvas. Dohko s'apprête à partir rejoindre ses amis mais le démon lui dit d'attendre. Il ajoute que même s'il les rejoint il ne pourra rien faire pour empêcher la défaite d'Athéna. Face à Dohko, dérouté, il lui explique qu'il doit prendre cette fiole recelant le sang de la déesse et se rendre à sa statue au sanctuaire afin d'en verser le contenu dessus. Il lui apprend qu'il vient d'être sauvé par le puissant sang divin aux propriétés miraculeuses. De plus ce sang aurait d'autres pouvoirs cachés que lui-même ignore car ces secrets ne sont connus que du grand Pope. Il ajoute que s'il accomplit sa mission, l'issue de la Guerre Sainte pourrait s'en trouver changée. Dohko accepte sa tache mais demande à Deutéros pourquoi il s'est tenu à l'écart de la bataille tout ce temps. Celui-ci répond qu'il attendait son heure. Le magma derrière le démon se met à bouillir et dans une explosion de lave apparaît l'armure d'or des Gémeaux. Dohko comprend qu'en effet le temps est venu pour Deutéros de revêtir l'armure en tant que chevalier d'or des Gémeaux.

L'armure divine d'Athéna 

Avant que Dohko ne parte pour le sanctuaire accomplir sa mission, Deutéros éclaire quelques-unes de ses questions sur sa période de coma. Le chevalier des Gémeaux a trouvé le corps de Dohko et son armure sur l'île de Kanon avec une plume de surplis posée à côté. Dohko reconnaît la plume qui appartient au surplis du Bénou du spectre Kagaho, son ennemi. Dohko ne comprend pas pourquoi le spectre lui a sauvé la vie. Il ignore qu'un traître au sanctuaire a révélé à Hadès l'emplacement où est cachée l'armure divine d'Athéna et le moyen de se la procurer. Pour ce faire il faut verser le sang d'Athéna sur sa statue au cœur du sanctuaire pour qu'apparaisse l'armure. Le seigneur des Enfers a alors élaboré un plan afin de faire apparaître l'armure tant convoitée et de s'en emparer. Il a chargé son fidèle serviteur Kagaho d'emporter le corps de la Balance sur l'île de Kanon. Car le traître lui a également révélé que c'est sur cette île que se trouve Deutéros qui a en sa possession le sang d'Athéna seul capable de guérir Dohko. Hadès s'attendait à ce que Deutéros utilise le précieux sang sur la Balance et l'envoie après au sanctuaire pour récupérer l'armure. C'est ainsi, qu'une fois arrivé au cœur du sanctuaire Dohko se retrouve face à Kagaho. Le spectre crucifie Dohko sur la statue afin que par son sang, qui contient celui de la déesse, il fasse apparaître l'armure divine. Kagaho s'empare alors de l'armure qui a pour forme d'emprunt celle d'une statuette. Mais Dohko, grièvement blessé, dans un élan désespéré arrache la statuette des mains du spectre et se jette dans le vide pour fuir. Alors que Kagaho s'élance à sa poursuite Deutéros apparaît par une brèche dimensionnelle. Il récupère Dohko dans cette dimension empêchant le spectre de le suivre. Le chevalier des Gémeaux lui dit de transmettre à son seigneur et maître Hadès le message suivant : les chevaliers de la Balance et des Gémeaux se rendent sur le Lost Canvas et leur venue sonnera le glas de sa défaite.

De l'autre dimension à la maison de Mars 

Deutéros après avoir sauvé Dohko patiente dans une dimension qu'il a créé. Tandis que le chevalier d'or de la Balance se remet de ses blessures il savoure l'arrivée de ce moment tant attendu. Celui où il va enfin retrouver son frère et livrer son propre combat. Il sent alors un cosmos d'une grande hostilité approcher d'ici. Dohko, sentant également cette présence menaçante, demande aux Gémeaux de qui il s'agit. Pour toute réponse Deutéros, d'un geste de la main, altère les souvenirs de la Balance afin qu'il oublie tout ce qu'il a appris sur l'armure divine d'Athéna et les propriétés de son sang. En effet, ce savoir ne doit être connu que du Pope. Puis, le chevalier des Gémeaux ouvre une  autre dimension et envoie Dohko en d'autres lieux porter l'armure à sa divine propriétaire. Aspros s'introduit alors dans le pan dimensionnel où l'attendait son frère et lui demande où se trouve l'armure en le nommant « numéro deux ». Pour toute réponse Deutéros décoche un coup de poing immédiatement contré par son frère. Le chevalier des Gémeaux dit qu'il aurait dû frapper plus fort il y a deux ans. Arborant un sourire Aspros réplique qu'il n'en aura plus l'occasion. S'engage alors un bras de fer entre les deux guerriers paumes contre paumes, l'un dans la maison de Mars et l'autre encore dans l'Autre Dimension. Deutéros raille son frère travesti en Pope tandis qu'Aspros lui rétorque qu'il n'est pas en mesure de faire ce genre de remarque étant donné qu'il a usurpé son armure et ses techniques de combat. Il ajoute que sans lui Deutéros ne serait rien puisqu'il n'est qu'une réplique de lui. Aspros projette alors une décharge d'énergie qui fait voler en éclats la dimension créée par son frère et ce dernier atterrit dans la maison de Mars. Être nommé de la sorte fait rire Deutéros. En guise de réponse Aspros disparaît en lui disant que puisque sa mémoire semble lui faire défaut il va la lui rafraîchir et lui rappeler qu'il n'est que le second. Deutéros, à présent seul, comprend qu'il est dans la maison de Mars qui ressemble étrangement au temple des Gémeaux. Le chevalier d'or explore les lieux en se demandant ce que manigance son frère. C'est alors qu'il tombe sur un masque de fer brisé posé dans une niche creusée dans la mur. La vue de son masque fait revenir à sa mémoire tous les souvenirs de son enfance où il vivait reclus et caché et la scène de la mort de son frère. C'est d'ailleurs cet objet qui sera le déclencheur de la réminiscence du passé.

Un égo inflexible 

C'est alors qu'Aspros, vêtu d'un surplis des Gémeaux, sort de l'ombre et s'avance vers son frère. Il lui demande si la mémoire lui est revenue. Il ajoute que Deutéros a toujours vécu dans son ombre telle la simple réplique qu'il était. Concentrant alors son cosmos dans le creux de sa main Aspros lève le bras et dit à son frère qu'il est le seul véritable détenteur de la puissance des Gémeaux. Il lance alors son Explosion Galactique. L'attaque dévastatrice détruit une partie de la maison de Mars mais est bloquée par Deutéros. Seule la main avec laquelle il a stoppé l'explosion saigne. Deutéros raille son frère et sa prétendue puissance en rappelant qu'il l'a déjà terrassé par le passé. Il ajoute que l'époque où il était le radieux chevalier des Gémeaux et lui son ombre est révolue, et qu'il est prêt à le supprimer autant de fois que nécessaire afin qu'il ne revienne plus semer le mal. Aspros, se moquant des propos de son frère, pointe son doigt vers lui et lui inflige le Poing Démoniaque. L'assaut de Deutéros est stoppé net tandis qu'un mince filet de sang se met à couler sur son front. Le chevalier des Gémeaux reconnaît la terrible attaque déjà éprouvée il y a deux ans, et les souvenirs sur la tentative ratée d'assassinat du Pope reviennent à sa mémoire. Aspros s'approche de son adversaire convaincu qu'il est à nouveau en son pouvoir. Il dit que cette fois ni le grand Pope ni Asmita ne seront là pour l'aider. Aspros informe son pantin qu'il va en premier lieu éliminer Athéna. Une mer de magma envahit alors la maison de Mars et Aspros comprend que son frère n'est pas sous son emprise. Ce dernier lui explique qu'il n'a eu de cesse ces deux dernières années de se forger un égo inflexible afin de ne plus jamais être son pantin. Bien loin de l'être effacé qu'il était autrefois il est devenu un véritable démon à la volonté inébranlable. Aspros comprend que c'est grâce à cet égo hors du commun que son frère a pu échapper aux effets du poing démoniaque. Afin qu'Aspros éprouve cette volonté qu'il a développé Deutéros lance sa technique personnelle de l'Éruption Noire. Il déclenche une explosion similaire à l'éruption d'un volcan et une vague de lave d'une grande violence engloutit son adversaire. L'attaque détruit une autre partie de la maison de Mars. Aspros, reconnaissant que la puissance de son frère est incroyable mais néanmoins insuffisante, déclenche une nouvelle Explosion Galactique.

Ultime résolution 

L'attaque d'Aspros dissipe celle de son frère et le frappe de plein fouet. Cependant, même si l'assaut de son frère l'a jeté à terre, Deutéros a survécu et n'est pas blessé. Aspros, raillant son jumeau, se demande comment il a pu croire un seul instant que la puissance d'un volcan pourrait rivaliser avec celle de l'explosion d'une galaxie. Il lui demande aussi pourquoi il a eu recours à une attaque aussi faible alors qu'il maîtrise celle des chevaliers des Gémeaux. Tandis que Deutéros gît sur le sol sonné par le choc, Aspros, assis sur une colonne effondrée, lui fait remarquer qu'en agissant ainsi il a sans doute laissé passer son unique chance de le vaincre. Deutéros lui répond qu'il refuse d'utiliser l'attaque du frère qu'il a tant aimé autrefois envers l'être abjecte qu'il est devenu aujourd'hui. Pour toute réponse Aspros écrase la tête de Deutéros de son pied. Aspros comprend que son frère veut dire qu'il n'est plus digne d'une telle attaque. Pour sa part il pense que Deutéros demeure toujours incomplet et manque de volonté. Il ajoute qu'un tel comportement ne correspond pas à un chevalier d'or. Il lui dit que l'homme qu'il a en face de lui aujourd'hui est le même que par le passé. L'image d'un frère aîné aimant et gentil qu'il a gardé en tête n'est qu'une illusion visant à le manipuler, tout comme la promesse qu'il lui avait faite. Déjà à l'époque il se servait de lui et le contrôlait à sa guise. Il ajoute que Deutéros a échoué à devenir le fameux démon qu'il souhaitait être car il ne s'est pas donné les moyens de parvenir à ses fins. Il se montre en modèle disant qu'il n'a que faire de la manière dont les gens le perçoivent et qu'il veut bien être vu comme un être démoniaque si c'est pour réaliser ses ambitions. Il prouve ses dires en lui rappelant qu'il l'a manipulé, tenté de tuer le Pope et qu'il dupe les dieux voire aspire à les tuer. Deutéros lui ordonne de se taire. Un flot de lave jaillit alors autour d'Aspros et Deutéros se tient debout devant lui dans la posture de l'Explosion Galactique. Il dit que c'est sans doute vrai, que le frère qu'il a connu et aimé est résolument mort et qu'il est donc inutile de faire preuve de sentimentalisme à l'égard de son adversaire. Aspros se moque de son frère en disant que jusqu'à la fin la réplique aura imité l'original. Deutéros lui rétorque qu'il n'a toujours rien compris. Il lui explique que cette technique représente tout ce qu'il y avait de meilleur chez ce frère bon et généreux qu'il aimait tant, et qu'il a pris pour résolution de l'utiliser en sa mémoire afin de terrasser l'être qu'il a en face de lui et qui n'est qu'une ombre indigne du grand chevalier qu'était son jumeau. Aspros, excité par l'ivresse du combat, réplique qu'il n'a pas l'intention de se laisser vaincre à nouveau. Il prend lui aussi la posture de l'Explosion Galactique en jurant que sa détermination et son ambition viendront à bout de lui. Deutéros repense alors à ce frère qu'il a tant aimé et hurle que l'admiration qu'il avait pour lui appartient au passé et que son respect, sa haine et ses bons souvenirs disparaîtront avec cette galaxie. Les deux frères déclenchent alors leur Explosion Galactique.

Face à face final 

Une cosmo énergie d'une extraordinaire puissance émane des deux guerriers. Les deux frères en posture de combat dégagent une force irréelle qui souffle tout autour d'eux. Un tel déploiement de puissance rend Aspros euphorique. Il est visiblement ravi d'avoir l'opportunité de contempler ce spectacle de deux Explosions Galactiques qui entrent en collision. Aspros, dans un éclat de rire, déclare à son frère qu'il est temps de finir le combat qu'ils ont commencé il y a deux ans. Face à lui Deutéros reste muet. Aspros remarque alors le regard déterminé de son frère qui le fixe. Ces yeux font revenir à lui les souvenirs de son enfance, à l'époque où il commençait déjà à remarquer l'ardeur qui brûlait en eux. Se retrouver face à ces yeux aujourd'hui lui fait se demander depuis quand ce regard a-t-il commencé à l'effrayer. Ces yeux représentent pour Aspros la preuve que son frère a toujours nourri l'ambition de lui prendre sa place. Face à ce regard, qu'il interprète comme une menace directe, Apsros fait exploser son cosmos. Une déferlante d'énergie émane alors du corps d'Aspros. Il dit à son frère que son regard ne fait que renforcer son envie de le détruire. Il ajoute que, puisque réciproquement la vie de l'un est une menace pour l'autre, c'est leur destin de Gémeaux de s'affronter encore et encore jusqu'à l'annihilation de l'un d'eux. Deutéros rompant son silence dit qu'il est d'accord avec lui. Avec fureur, les deux guerriers envoient leur Explosion Galactique. Le choc inouï bouleverse toute la structure du dôme de nuages du Lost Canvas et achève de réduire la maison de Mars en un maigre tas de ruines éparses.

Le sacrifice de Deutéros 

Trônant triomphant au milieu des décombres fumantes, Aspros s'approche du corps de son frère, toujours figé dans la posture de l'Explosion Galactique, autour duquel s'est répandu son sang. Arborant un sourire de satisfaction Aspros dit que l'issue de cet affrontement était connue d'avance et que le « numéro deux » devait perdre le combat. Néanmoins Deutéros continue de fixer son frère avec son regard déterminé. Il lui réplique que leur vie durant ils se sont laissés prendre au jeu de l'ombre et de la lumière comme des sots. Il ajoute que ce n'est que maintenant qu'ils peuvent se parler face à face dans une parfaite égalité. À cet instant il vit une communion harmonieuse dont il n'avait plus ressenti la douceur depuis l'enfance. Deutéros sourit en disant que tout ce qui importe pour lui c'est que son attaque ait su trouver le chemin du cœur de son frère. Une larme de sang coule sur la joue d'Aspros qui ne comprend pas l'affirmation de son frère. Soudainement la chevelure noire de jadis d'Aspros retrouve sa couleur d'origine. Ce dernier, frappé de stupeur, regarde son frère qui affiche un franc sourire de satisfaction. Il comprend alors le dessein de son jumeaux. La défaite volontaire de Deutéros avait un double but. Par sa mort il libère Aspros de l'emprise du poing démoniaque qu'il s'était lui-même infligé deux ans auparavant. De plus, l'attaque de Deutéros n'a étrangement pas affecté son frère physiquement comme lui a pu l'être. En fait, la cible de Deutéros n'était pas l'enveloppe charnelle de son jumeaux mais le mal qui empoisonnait son esprit. À ce stade du manga nul ne sait encore qu'elle est la véritable origine du mal chez Aspros étant donné que le flashback de l'épisode de Yoma et de sa graine obscure n'est pas encore apparu. Ainsi, Deutéros ignorait tout de l'origine et de la forme du mal qui corrompait l'âme de son jumeaux et qu'il désirait anéantir. Quoi qu'il en soit son attaque visait à détruire ce mal quel qu'il soit et a donc eu pour effet de faire disparaître la fameuse goutte de ténèbres, débarrassant ainsi son frère du mal qui l'habitait. Deutéros sourit donc à son jumeau qui demeure immobile, effaré. Aspros repense alors à cet individu et comprend qu'il n'était pas une ombre ni un double mais sa moitié. Il était un être vital à son existence et non une menace pour celle-ci. Deutéros disparaît et seule demeure l'armure d'or des Gémeaux flottante dans les airs. Aspros comprend alors que ce long affrontement vient de prendre fin.

Une fusion inévitable 

Même si Deutéros sur un plan physique est mort la suite du manga nous apprend que son âme subsiste à travers son frère et accompagne ce dernier. Pour preuve la scène où Hadès essaie de renvoyer Aspros au pays des morts d'où il l'a tiré. Les pouvoirs du seigneur des ténèbres restent sans effets et il ne parvient pas à retirer la vie qu'il a lui-même octroyé au traître. C'est alors qu'un flot de lave empli l'atelier et cerne Aspros. Hadès comprend que la vie qu'il lui avait donnée cohabite avec une autre vie qui n'est pas sous son emprise et qu'il ne peut donc pas la lui retirer. Sous le surplis tombant en morceaux apparaît l'armure d'or des Gémeaux. Aspros lui explique qu'une nouvelle vie brûle à l'intérieur de lui à présent. Et cette vie n'est pas sous le contrôle d'Hadès, car le corps d'Aspros n'abrite plus la vie précaire offerte par le maître des Enfers. Il abrite à présent une vie bien plus puissante, celle de son propre frère. On comprend alors que la défaite volontaire de Deutéros avait un ultime but. Par ce sacrifice il peut à présent être uni avec son jumeau, comme des égaux, deux moitiés d'un même tout, réuni enfin dans un seul et même corps afin que de cette fusion soit créé un homme complet. Cela explique pourquoi Aspros est capable d'invoquer cette lave et endosser une armure d'or alors que son corps a été rappelé du pays des morts par Hadès. Comme le corps d'Aspros abrite désormais une part de l'âme de Deutéros ainsi que son inflexible volonté, il a obtenu une nouvelle vie qui l'arrache à l'emprise d'Hadès et lui donne le pouvoir de revêtir l'armure d'or des Gémeaux. Il annonce à Hadès qu'à présent leur union inévitable a eu lieu et qu'ils vont enfin pouvoir mener l'existence qu'ils auraient toujours du mener. Les oppositions d'ombre et de lumière n'existent plus et ils ont désormais un ennemi commun à terrasser. Le fait qu'Aspros puisse faire apparaître de la lave prouve indéniablement qu'un part de son frère Deutéros réside à présent en lui par le biais de cette vie qu'il a sacrifié pour lui. Ainsi on peut dire que pour chaque acte d'Aspros, Deutéros y contribue et qu'ils agissent à présent en binôme. Seulement jusqu'au moment où, face à Yoma, Aspros revient sous sa forme de spectre. Ce faisant il redevient seulement Aspros sans l'âme de son frère et donc ne peut plus porter l'armure d'or et Deutéros disparaît. Seule une part de son âme demeure dans son armure d'or car les armures gardent à jamais une trace du cosmos de tous leurs anciens propriétaire. Lors de l'affrontement final contre Hadès les esprits des chevaliers d'or reviennent endosser leur armure pour livrer cet ultime combat. Parmi eux se trouve bien évidemment le chevalier des Gémeaux. On constate que la fusion a opéré entre les deux frères car le chevalier qui se tient là a la peau claire d'Aspros mais les crocs de Deutéros.

Conclusion 

La première apparition de Deutéros dans le manga en fait de suite une énigme nimbée de mystères. Il apparaît comme un démon sombre. Or surprise cet être si cruel et obscure s'avère être un chevalier d'or. Et même là sa véritable identité n'est dévoilée que partiellement. En effet, lorsque Asmita converse avec lui il le nomme Deutéros et évoque son attaque de l'Explosion Galactique. Là encore les informations livrées par l'auteur Shiori Teshirogi nous induisent en erreur. En effet, à ce stade on croit que Deutéros est le chevalier des Gémeaux légitime. Pourtant son nom maintient un doute car il signifie « le second ». Ce n'est que plus tard qu'on découvre enfin toute son histoire grâce à une série de flashback.

En tant que chevalier d'or des Gémeaux Deutéros fait partie de l'élite des chevaliers d'or. Il possède une puissance extraordinaire et maîtrise des techniques redoutables. Il est même capable de stopper l'Explosion Galactique d'Aspros d'un main et de résister à une deuxième. De plus son côté démon en fait un être à la résistance psychique hors du commun et à l'esprit indomptable.

Malgré ce qu'on sait du présent de Deutéros et de son esprit inflexible et de sa personnalité déterminée on apprend que par le passé il était tout autre. En effet, avant son séjour sur l'île de Kanon et la mort de son frère il était d'un naturel doux, timide et effacé. Alors qu'il est le jumeau désavantagé de la paire il ne nourrit aucune jalousie envers son aîné et n'aspire en rien à avoir sa place dans la lumière. Au contraire il accepte avec force et dignité son sort et devient de plus en plus une ombre. De plus il est extrêmement respectueux et fait montre d'une grande intégrité. En effet, face à ce sanctuaire qui s'est montré profondément injuste et cruel avec lui, Deutéros n'éprouve aucune haine et en respecte les règles. C'est tout juste s'il souhaite observer l'entraînement de son jumeau. Lors de l'infraction de son frère aîné Aspros dans la demeure du Mont Etoilé réservée uniquement au Pope, c'est Deutéros qui incitera son frère à partir. Il s'outre même de voir son jumeau violer tous les interdits. De plus Deutéros fait montre du même respect envers l'autorité et la hiérarchie. En effet, face à Asmita et au grand Pope, il manifeste un profond respect car il refuse de leur faire du mal. Il est tellement intègre qu'il efface les souvenirs de Dohko concernant l'armure et le sang d'Athéna car c'est un savoir que seul le grand Pope peut posséder. Enfin, malgré son esprit inflexible de démon Deutéros a toujours gardé un fond de bonté et n'est pas devenu pleinement impitoyable. Lors de l'affrontement avec son frère, au lieu de le tuer en déchaînant son attaque sur son corps il vise sa part de mal. Ce faisant il se sacrifie afin que le frère qu'il a aimé dans le passé puisse redevenir lui-même.

Armure 

L’armure des Gémeaux représente la constellation des Gémeaux qui fait référence aux frères jumeaux Dioscures Castor et Pollux de la mythologie Grecque.

Temple 

Deutéros garde le Temple des Jumeaux (Sôjikyû dans la version originale, la Maison des Gémeaux dans la version française).

Notes 

 Tout comme Saga, Deutéros semble sujet à certaines transformations physiques, notamment en ce qui concerne sa chevelure, plus ou moins foncée.
 Deutéros était, non pas le jumeau désigné pour être Chevalier d’Or, mais bel et bien le second, l’ombre… L’armure l’a certainement accepté comme maitre durant ses années passées à l’Île Kanon.

Chevaliers d'Or